Shibata se poate referi la:

Localități
 Orașul Shibata, o localitate în Japonia, în prefectura Miyagi.
 Municipiul Shibata, o localitate în Japonia, în prefectura Niigata.